Slamkrypor (Elatine) är ett släkte av slamkrypeväxter. Enligt Catalogue of Life ingår Slamkrypor i familjen slamkrypeväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen slamkrypeväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slamkrypeväxter